Love Comes In Spurts () — песня, написанная американским панк-музыкантом Ричардом Хэллом и официально изданная в составе группы «Richard Hell & The Voidoids» в 1977 году. Изначально была написана Хэллом в 1975 году для его группы «The Heartbreakers» в другой аранжировке. Впоследствии аранжировка была изменена. Также существует иная версия песни, записанной Хэллом в группе «The Neon Boys» в 1973 году. Авторство музыки и текста принадлежало Ричарду Хэллу и Тому Верлену, однако, впоследствии, была полностью переписана Хэллом.

Журнал «Rolling Stone» называл песню «анти-любовной» и «анти-романтической», а Марк Дэмин называл песню Хэлла «попыткой подтверждения (валидации) своих отношений», а сама песня, по его мнению, выдаёт в Хэлле «разочарованного романтика». Сама песня стала одной из самых узнаваемых песен «The Voidoids», а сборник архивных записей «Spurts: The Richard Hell Story» был назван в честь данной песни.

Версии песни

Версия Neon Boys и Television 
Первоначальная вариант песни был написан Хэллом в соавторстве с Верленом и сильно отличался как музыкально, так и в плане лирики. В плане музыки песня представляет собой лёгкий гаражный рок, а в тексте песни преобладает романтика, не свойственная переписанному варианту 1975 года.

Я стоял и смотрел ей в лицо, и ничего не предвидел,
А потом она улыбнулась, и этот взгляд лизнул меня, словно язык,
Ведь любовь приходит рывками, конечно,
Хоть иногда и становится больнее,
Ты влюбляешься в эти рывки. 

Также песня исполнялась Хэллом в группе «Television» до начала 1975 года, после чего он покинул коллектив.

Версии The Heartbreakers и The Voidoids 
В 1975 году Хэлл полностью переписал текст песни и изменил аранжировку. Новая версия песни впервые была исполнена Хэллом в составе его новой группы «The Heartbreakers». Существуют демо-записи песни в исполнении «Heartbreakers» 1975 и 1976 года. Демо-записи «The Heartbreakers» включены в сборники Хэлла «Time» и «Spurts: The Richard Hell Story», а концертные записи включены в концертные альбомы «Heartbreakers» 1991 года «What Goes Around» и «Live At Mothers».

Текст песни частично имеет иронично-хулиганский оттенок, практически безо всякой романтики, присутствующей в песне Neon Boys:

Я был ребёнком,
Я так хотел безумной любви.
Хоть и был скованным, как замедленная съёмка,
Но преданно жаждал её, малыш.
Сходил с ума от желания,
У меня было совершенно другое представление о ней,
Мне было четырнадцать с половиной,
И это не было смешно.
Любовь приходит рывками (О, нет, это больно!)

После ухода Хэлла группа «Heartbreakers» не исполняла его песню. Однако аранжировка песни вошла в основу сингла «One Track Mind» 1977 года. Авторство песни приписывается Джерри Нолану и Уолтеру Луру.

В 1976 году, уже в составе своей группы «The Voidoids», Хэлл придумывает для песни новую аранжировку: в результате, тональность и аккорды в куплетах были изменены.

В 1977 году песня вышла одним синглом вместе с песней «Blank Generation» в США и Великобритании одновременно.

В записи участвовали 
Версия Richard Hell & The Voidoids (1977)
 Ричард Хэлл — вокал, бас-гитара
 Айван Джулиан — ритм-гитара, бэк-вокал
 Роберт Куин — соло-гитара, бэк-вокал
 Марк Бэлл — ударные

Версия The Heartbreakers (1975)
 Ричард Хэлл — вокал, бас-гитара
 Джонни Сандерс — соло-гитара, бэк-вокал
 Уолтер Лур — ритм-гитара, бэк-вокал
 Джерри Нолан — ударные

Версия Neon Boys (1973)
 Ричард Хэлл — вокал, бас-гитара
 Том Верлен — гитара, бэк-вокал
 Билли Фикка — ударные

Кавер-версии 
 Элвис Костелло и The Attractions — «Love Comes In Spurts» (live) (1977)
 Blondie — «Love Comes In Spurts» (live) (2002)
 Osaka Popstar — «Love Comes In Spurts» (2006)
 Nouvelle Vague — «Love Comes In Spurts» (2016)

Примечания 

Песни Ричарда Хэлла
Песни The Heartbreakers
Панк-рок-песни
Композиции гаражного рока